Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2014/15 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2014/15 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Royal Namur Echecs mit 14 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim KSK 47 Eynatten die meisten Spieler mindestens eine Partie, nämlich 30. Insgesamt kamen 236 Spieler zum Einsatz, von denen 13 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler mit jeweils 8 Punkten waren Peter Lombaers (Borgerhoutse SK) und Steven Geirnaert (Koninklijke Brugse Schaakkring), wobei Lombaers 10 Partien spielte, Geirnaert 11. Je 7,5 Punkte erreichten Christian Braun (Schachfreunde Wirtzfeld), Matthew Tan (L’Echiquier Amaytois) und Michael Coenen (KSK Rochade Eupen-Kelmis), wobei Braun 8 Partien spielte, Tan 9 und Coenen 10.
Mit Andrij Wowk, Christov Kleijn, Lisa Schut, Marcel Thirion, Stefan Bien, Patrick Nauts (alle L’Echiquier Amaytois), Norbert Coenen, Csaba Horváth, Guido Kern, Jürgen Kaufeld, Markus Balduan, Johannes Mundorf, André Krüger (alle KSK 47 Eynatten), Sebastian Siebrecht, Tigran Gharamian, Imre Héra, Arkadi Rotstein, Edyta Jakubiec (alle Schachfreunde Wirtzfeld), Igor Glek, Dimitri Marcziter, Arkadius Georg Kalka (alle KSK Rochade Eupen-Kelmis), Pawel Tregubow, Andrei Orlow, Martin Jimenez (alle Cercle d’Échecs Fontainois), Robin de Vogelaere, Raf Barzelee (beide Koninklijke Brugse Schaakkring), Nouri Zouaghi, Rudy Van de Wynkele und Harry Cattoir (alle Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez) erreichten 29 Spieler 100 %, wobei Wowk, Kleijn und Coenen je drei Partien spielten, Horváth, Siebrecht, Glek, Marcziter und Tregubow je zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2014); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2014; BEL = Belgien, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, LTU = Litauen, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, POR = Portugal, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

L’Echiquier Amaytois

KSK 47 Eynatten

Schachfreunde Wirtzfeld

KSK Rochade Eupen-Kelmis

Koninklijke Brugse Schaakkring

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

Cercle d’Échecs Fontainois

Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois

Borgerhoutse SK

Royal Namur Echecs

Cercle des Echecs de Charleroi

Boey Temse

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/niederländisch)

Sport (Belgien)
Interclubs
Schach 2014
Schach 2015